«Чихура» () — грузинский футбольный клуб из города Сачхере, Грузия. Основан в 1938 году. Домашняя арена клуба – стадион Центральный вместимостью 2 000 зрителей. В настоящий момент выступает в Эровнули лига 2, второй по уровню после Высшей лиги футбольный дивизион Грузии. Неоднократно представлял местное первенство в европейских клубных турнирах.

История клуба 
Название клуба «Чихура» произошло от названия местной реки, протекающей в Сачхере. Клуб основан в 1938 году и с тех пор неизменно выступал в региональных лигах чемпионата Грузинской ССР. В том же году в Сачхере был построен стадион Центральный, рассчитанный на 2 000 зрителей, на котором команда играет и по сей день.

C 1990 года грузинский чемпионат начал выступать отдельно от Союзного первенства, и «Чихура» вошла в новообразованный чемпионат Грузии по футболу. В 1993 году клуб был повышен до второго дивизиона. С сезона 1993/94 «Чихура» выступала в Первой грузинской лиге с переменным успехом. После трех проведенных сезонов в западной группе Первой лиги, в сезоне 1995/96 «Чихура» заняла предпоследнее 19-е место в лиге и по итогам турнира покинула дивизион. С тех пор клуб выступал в региональной лиге чемпионата Грузии.

Наконец, после семи лет скитания по низшим грузинским лигам, в сезоне 2003/04 «Чихура» вновь вернулась в Первую лигу. Клуб выступил удачно для новичка турнира, заняв итоговое шестое место. Через три года после возвращения в Первую лигу, в сезоне 2005/06 «Чихура» впервые в своей истории вышла в высшую лигу национального первенства.

Дебютный сезон 2006/07 в высшей лиге вышел неудачным для клуба. Команда заняла лишь 12-е место и попала в зону стыковых матчей с третьей командой Первой лиги клубом «Гагра» из Тбилиси. По итогам плей-офф «Чихура» сохранила прописку в элите, но из-за отсутствия необходимого финансирования клуб был понижен во второй дивизион (Первую лигу). В первой лиге играла команда «Чихура-2», заняла там 16-е место.

С сезона 2007/08 «Чихура» вновь выступала в Первой лиге.
Сезон 2010/11 в Первой лиге команда завершила на итоговом 4-м месте и попала в зону стыковых матчей. Однако в плей-офф турнира «Чихура» не сумела победить 9-ю команду Умаглеси лиги клуб «Спартак» из Цхинвали и осталась во второй лиге. 

Уже в следующем году, в сезоне 2011/12 команда заняла итоговое первое место в Группе «Б» второго дивизиона и со второй попытки вернулась в высшую лигу. С тех пор «Чихура» неизменно участвовала во всех сезонах высшей лиги грузинского первенства.

Неплохо шли дела у клуба и в розыгрышах национального кубка. Так, в розыгрыше 2012/13 «Чихура» впервые в своей истории вышла в финал кубка Давида Кипиани, где уступила флагману грузинского футбола клубу «Динамо Тбилиси» со счетом 1:3. Тем не менее, выход в финал позволил клубу впервые в своей истории принять участие в розыгрыше Кубка УЕФА в сезоне 2013/14.

Стадион «Чихуры» не соответствует критериям, которыми должен обладать стадион, принимающий матчи Лиги Чемпионов и Лиги Европы. Из-за этой проблемы было решено, что клуб будет проводить свой еврокубковые матчи на стадионе имени Михаила Месхи в Тбилиси, которым владеет Грузинская футбольная федерация.  

В дебютном сезоне в еврокубках клуб выступил на удивление удачно. В рамках первого отборочного раунда Лиги Европы «Чихура» победила клуб «Вадуц» из Лихтенштейна по правилу выездного гола. В следующем раунде отбора команда уступила швейцарскому «Туну» и закончила выступление в еврокубках.

Уже в следующем сезоне «Чихура» вновь дошла до финала кубка Давида Кипиани, но снова уступила тбилисскому «Динамо», на сей раз со счетом 1:2. Примечателен факт, что второй год подряд клуб участвовал в финале розыгрыша национального кубка, однако так и не сумел выиграть трофей.

Чемпионат Грузии сезона 2013/14 «Чихура» заняла итоговое четвертое место, как и годом ранее, и, как финалист кубка, снова попала в еврокубки.

Участвуя лишь второй год в еврокубках, в сезоне 2014/15 команда провела еще лучше, чем годом ранее. Сначала команда прошла македонский клуб «Горизонт Турново», затем в серии пенальти был пройден турецкий «Бурсаспор», что на тот момент стало самым большим достижением клуба в его истории. В третьем раунде квалификации «Чихура» встретилась с азербайджанским «Нефтчи», где по сумме двух встреч уступила со счетом 2:3.

Ввиду перехода грузинского футбола на систему весна-осень, чемпионат 2016/17 было решено провести по усеченной схеме с сентября по декабрь 2016 года. Чемпионат был разделен на две группы («Белую» и «Красную») с системой в два круга. По итогам турнира две лучшие команды обеих групп разыгрывали чемпионское звание. Остальные клубы разыгрывали путевку в Лигу Европы и боролись за выживание в плей-офф.

Заняв итоговое первое место в «Белой группе», в чемпионском плей-офф «Чихура» встретилась с первой командой «Красной группы» клубом «Самтредиа». По итогам двухматчевого противостояния «Чихура» уступила со счетом 2:4 и впервые в своей истории заняла второе место.

23 октября 2017 года микроавтобус с футболистами клуба «Чихура», возвращаясь в Тбилиси после матча с «Динамо (Батуми)», попал в ДТП. Капитан команды Шота Кашия получил перелом ключицы. Он был сразу же доставлен в больницу, где его прооперировали. Остальные футболисты не пострадали. Интересно, что Кашия только вчера отпраздновал своё 33-летие. Как рассказал директор клуба Берика Шукакидзе, причиной ДТП стало большое скопление воды на дороге. Микроавтобус, в котором находилось восемь игроков, сошёл с трассы и перевернулся. Матч завершился со счётом 2:1 в пользу "Чихуры".

В сезоне 2017 «Чихура» заняла итоговое пятое место в чемпионате Грузии, но благодаря победе в кубке Грузии клуб гарантировал участие в первом отборочном раунде Лиги Европы. Жеребьевка состоялось 19 июня 2018-ого года. Противником «Чихуры» стал Израильский «Бейтар». Первый матч прошел на стадионе имени Михаила Месхи в Тбилиси и завершился со счетом 0:0. Во втором матче на 62-ой минуте «Бейтар» открыл счет, но «Чихура» сумела переломить игру и одержать волевую победу со счетом 2:1. Во втором раунде «Чихура» потерпела поражение по сумме двухматчевого противостояния со словенским «Марибором» и выбыла из дальнейшего участия в Лиге Европы 2018/2019.

В чемпионате Грузии 2018 команда заняла 4-е место и вновь сыграла в квалификации Лиги Европы: пройдя люксембургскую «Фолу», «Чихура» проиграла шотландскому «Абердину». В сезоне 2019 — 5-е место, а затем за два года «Чихура» вылетела в Лигу 3, последовательно занимая предпоследнее место в чемпионате (и потерпев поражение в стыковых матчах) и последнее — в Эровнули лиге 2.

Достижения клуба 
 Умаглеси лига
  Вице-чемпион (1): 2016 (осень)
 Первая лига
  Чемпион (2): 2005/06, 2011/12
 Кубок Давида Кипиани
  Победитель (1): 2017
  Финалист (2): 2012/13, 2013/14
 Суперкубок Грузии
  Победитель (1): 2013
  Финалист (1): 2014

Статистика выступлений с 2005 года

Выступления в еврокубках

Состав

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|- bgcolor="#DFEDFD"

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|- bgcolor="#DFEDFD"

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|- bgcolor="#DFEDFD"

Известные игроки 
  Александр Иашвили
  Дмитрий Татанашвили
  Георгий Габедава
  Леван Какубава
  Реваз Кемоклидзе

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль на worldfootball.net 
 Профиль на transfermarkt.com 
 Профиль на soccerpunter.com
 Профиль на soccerway.com 
 Профиль на soccer365.ru 
 Профиль на ceroacero.es
 Профиль на footballfacts.ru
 Профиль на wildstat.ru

Футбольные клубы Грузии
ФК «Чихура»